Кольцовка — название населённых пунктов.

Киргизия 
 Кольцовка — до 1944 года название села Боконбаево Тонского района Иссык-Кульской области.

Россия 
 Кольцовка — село в Мазановском районе Амурской области.
 Кольцовка — деревня в Навлинском районе Брянской области.
 Кольцовка — село в Каргатском районе Новосибирской области.
 Кольцовка — деревня в Муромцевском районе Омской области.
 Кольцовка — деревня в Красноярском районе Самарской области.
 Кольцовка — хутор в Старокулаткинском районе Ульяновской области.
 Кольцовка — деревня в Сурском районе Ульяновской области.
 Кольцовка — деревня в Вурнарском районе Чувашии.

См. также 
 Кольцов
 Кольцово